Molekulska formula -{C7H8ClN}- se može odnositi na:

 4-Hloro-o-toluidin
 Starlicid